«В поисках Эрика» () — кинофильм режиссёра Кена Лоуча, вышедший на экраны в 2009 году. Был снят в Большом Манчестере компанией Sixteen Films.

Сюжет 
Немолодой почтальон Эрик Бишоп не слишком доволен своей жизнью. Много лет назад он расстался с женой и дочерью и теперь сильно жалеет об этом. Сыновья, доставшиеся ему от второй жены, не хотят его даже слушать и путаются с какими-то подозрительными личностями. Единственными минутами за все эти годы, когда он был по-настоящему счастлив, были мгновения бесподобной игры Эрика Кантона, кумира всех болельщиков «Манчестер Юнайтед». Но те времена уже давно остались в прошлом, и ничто не греет душу Эрика Бишопа. И вот однажды, после того как он с горя покурил травки, к нему явился сам Кантона…

В ролях 
 Стив Иветс — Эрик Бишоп
 Эрик Кантона — камео
 Стефани Бишоп — Лили
 Джерард Кирнс — Райан
 Стефан Гамбс — Джесс
 Люси-Джо Хадсон — Сэм
 Джон Хеншоу — «Котлета»
 Джастин Мурхауз — Сплин
 Дес Шарплз — Джек

Награды и номинации 
 2009 — номинация на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
 2009 — номинация на премию Европейской киноакадемии лучшему актёру (Стив Иветс)

Примечания

Ссылки 
 
  

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы-драмы Испании
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии Франции
Кинокомедии Италии
Кинокомедии Бельгии
Кинокомедии Испании
Кинокомедии 2009 года
Фильмы о футболе
Фильмы Франции 2009 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Испании 2009 года
Фильмы Бельгии 2009 года
Фильмы Великобритании 2009 года
Фильмы Италии 2009 года
Фильмы France 2 Cinéma
Фильмы RTBF
Фильмы BIM Distribuzione
Фильмы Why Not Productions
Фильмы Les Films du Fleuve
Фильмы Wild Bunch